ЦК (це-ка) може да се односи на:

 Централни комитет, врховни орган комунистичких партија (на пример: ЦК КПЈ - Централни Комитет Комунистичке Партије Југославије).
 Пословни центар Ушће, популарно назван „Зграда ЦК“, јер је у њему заседао ЦК КПЈ.

Скраћенице